Lidérc – mitológiai lény
 44M Lidérc – magyar légiharc-rakéta a második világháború idejéből